Kamm peut désigner :
 Adèle Kamm (1885-1911), une écrivaine suisse
 John Kamm, un homme d'affaires et militant américain
 Louis-Philippe Kamm (1882-1959), un illustrateur et artiste-peintre alsacien
 William Kamm (1950-), gourou d'un groupe religieux et pédophile
 Wunibald Kamm (1893-1966), un ingénieur allemand

 Menez Kamm, un manoir situé en la commune de Spézet dans le Finistère
 le cratère de Roter Kamm, un cratère météoritique en Namibie

Homonymie de patronyme